Die Saison 1994/95 der Offenen Russischen Eishockeymeisterschaft war die dritte Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse. Nach einem Jahr als Elitnaja Liga wurde die zweite Spielklasse wieder als offene Meisterschaft mit regionalen Staffeln ausgetragen. Den Meistertitel der Spielklasse gewann Neftechimik Nischnekamsk. Nach Zusicherung wirtschaftlicher Auflagen durfte Neftechimik in die Internationale Hockey-Liga aufsteigen.

Modus 
Die Saison war in drei Abschnitte unterteilt. In der ersten Runde spielten 58 Mannschaften in fünf Regionalgruppen – Zentrum, West, Powolschje, Ural und Sibirien-Ferner Osten – zu 9 bis 13 Teilnehmern die freien Plätze für die zweite Runde aus. Aus den Gruppen qualifizierten sich die fünf punktbesten Mannschaften; aus der Gruppe Sibirien-Ferner Osten alle Mannschaften.

In der zweiten Runde wurden in vier Gruppen – eine mit 11, zwei mit 12 und eine mit 5 Teilnehmern – weitergespielt. Die Zwölfergruppe mit den Teilnehmer der Gruppe Sibirien-Ferner Osten absolvierte eine weitere Einfachrunde, genauso wie die zusammengefasste Elfergruppe Zentrum-Powolschje. Die Fünfergruppe West spielte eine Doppelrunde aus. Die Regionalgruppe Ural trug statt eines Ligenformats eine K.-o.-Runde aus, wobei die ersten vier Mannschaften der ersten Runde für das Viertelfinale gesetzt waren.

Da einige Mannschaften auf die Teilnahme an der zweiten Runde verzichteten, qualifizierten sich entsprechend schlechter positionierte Mannschaften für diese. Zudem wechselten nach der ersten Runde einige Mannschaften die regionalen Gruppen, so dass unterschiedlich starke Gruppen entstanden.

Die gesamten Play-offs sowie die Platzierungsspiele um die Ränge 5 und 7 wurden im Modus Best-of-Three ausgetragen. Nur das Finale wurde im Modus Best-of-Five abgehalten.

Erste Runde 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore, Pkt = Punkte
Erläuterungen:       = Qualifikation für zweite Runde

Zone Zentrum

Zone West

Zone Powolschje

Zone Ural

Zone Sibirien-Ferner Osten

Gruppe I

Gruppe II

Zweite Runde 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, T = Tore, GT = Gegentore, Pkt = Punkte
Erläuterungen:       = Playoff-Qualifikation (Achtelfinale)

Zone Zentrum-Powolschje

Zone West

Zone Ural 
Aus der Zone Ural qualifizierten sich die vier Halbfinalisten der zweiten Runde, sowie die beiden Fünftplatzierten der ersten und zweiten Runde.

Achtelfinale 
 Metallurg Serow – Metallurg Magnitogorsk II 2:1 (1:4, 9:0, 4:3)
 Sputnik Nischni Tagil – Rubin Tjumen II 2:0 (6:2, +:-)
 Cholmogorez Nojabrsk – Juschny Ural Orsk 1:2 (6:3, -:+, -:+)
 UralAZ Miass – SKA Awto Jekaterinburg II 2:1 (1:5, 6:4, 3:1)

Viertelfinale 
 Kedr Nowouralsk – Metallurg Serow 0:2 (1:2, 4:7)
 Metallurg Nowotroizk – Sputnik Nischni Tagil 2:0 (4:1, 9:2)
 Nowoil Ufa – Juschny Ural Orsk 2:0 (6:3, 5:0)
 Metschel Tscheljabinsk – UralAZ Miass 2:1 (1:2, 4:1, 5:1)

Halbfinale 
 Metallurg Nowotroizk – Metallurg Serow 2:0 (2:1, 10:1)
 Metschel Tscheljabinsk – Nowoil Ufa 2:1 (0:1, 5:0, 3:2)

Spiel um Platz 3 
 Nowoil Ufa – Metallurg Serow 2:1 (1:5, 5:3, 3:1)

Finale 
 Metschel Tscheljabinsk – Metallurg Nowotroizk 3:2 (3:8, 1:4, 3:1, 7:2, 3:1)

Platzierungsrunde 
Platz 5 bis 8

Spiel um Platz 9
 SKA Awto Jekaterinburg II – Metallurg Magnitogorsk II 0:2 (1:3, 1:4)

Zone Sibirien-Ferner Osten

Play-offs

Achtelfinale 
 Sapoljarnik Norilsk – UralAZ Miass 2:0 (5:2, +:-)
 Metallurg Nowotroizk – SK GSchU Belowo 2:1 (4:5, 10:2, 9:2)
 Metschel Tscheljabinsk – Jermak Angarsk 2:1 (2:3, 9:1, 8:2)
 SKA Chabarowsk – Cholmogorez Nojabrsk 2:1 (1:7, 6:1, 5:1)
 Diselist Pensa – Neftjanik Almetjewsk 2:1 (0:3, 2:0, 5:1)
 Olimpija Kirowo-Tschepezk – Nowoil Ufa 2:0 (8:2, +:-)
 Gornjak Olenegorsk – Buran Woronesch 2:1 (5:7, 4:1, 9:2)
 Neftechimik Nischnekamsk – Komineft Nischni Odes 2:0 (4:2, 5:3)

Viertelfinale 
 Sapoljarnik Norilsk – Metallurg Nowotroizk 2:0 (3:2, +:-)
 Metschel Tscheljabinsk – SKA Chabarowsk 2:1 (2:6, 4:2, 7:1)
 Diselist Pensa – Olimpija Kirowo-Tschepezk 2:1 (3:5, 1:0, 6:1)
 Gornjak Olenegorsk – Neftechimik Nischnekamsk 0:2 (3:15, -:+)

Halbfinale 
 Sapoljarnik Norilsk – Metschel Tscheljabinsk 2:1 (3:5, 7:1, 4:3)
 Diselist Pensa – Neftechimik Nischnekamsk 0:2 (3:4 n. P., 2:4)

Finale 
 Sapoljarnik Norilsk – Neftechimik Nischnekamsk 1:3 (2:3, 4:5, 4:3, 5:6 n. V.)

Weblinks 
 
 Spielzeit bei hockeyarchives.ru (russisch)

Einzelnachweise 

1994
Eishockeysaison 1994/95